Зырин — русская фамилия.

 Зырин, Михаил Иванович (1923—2005) — генерал-майор милиции.